Сан Хосе дел Љано има више значења:

 Сан Хосе дел Љано (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Љано (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Љано (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Љано (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Љано (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе дел Љано (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику